Aryee ist der Familienname folgender Personen:
 Ashiakwei Aryee (* 1976), ghanaischer Boxer
 Bernard Aryee (* 1973), ghanaischer Fußballspieler
 Fred Aryee (* 1939), nigerianischer Fußballspieler
 Isaac Aryee (* 1941), ghanaischer Boxer

Siehe auch:
 Arieh
 Arié